Wyden ist der Name folgender Personen:

 Peter Wyden (1923–1998), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Ron Wyden (* 1949), US-amerikanischer Politiker

Wyden steht auch für:

 Weiden, wie diese Baumart in Schweizerdeutsch genannt wird 
 Kloster Wyden, ein aufgehobenes Franziskanerinnenkloster in Rapperswil-Jona, Schweiz
 Wyden (Ort), Dorf in der Ukraine